«Томирис-Туран» () — женский казахстанский футбольный клуб из города Туркестан. В дебютном сезоне, в 2021 году клуб выиграл серебряные медали чемпионата страны, что даёт право на участие в Лиги Чемпионов УЕФА в следующем сезоне.
В 2022 года клуб выиграл уже бронзовые медали чемпионата страны, в Лиге Чемпионов проиграла оба матча в предварительном раунде.

Статистика

Ссылки 
 Профиль команды на сайте vesti.kz

Женские футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Туркестана